Kim Soo-Kyung puede referirse a las siguientes personas:

 Kim Soo-Kyung (halterófila), halterófila surcoreana;
 Kim Soo-Kyung (yudoca), yudoca surcoreano.